Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Sukawana (Kintamani), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangli in de provincie Bali
 Sukawana (Curug), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Sukawana (Kertajati), een plaats in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java